Jasper Ganderheijden (1755-1829), burgemeester van Rossum
 Jasper Ganderheijden (1825-1906), burgemeester van Grootegast, Baflo en Winsum